Liga de Fútbol Profesional, cunoscută și ca LFP, este o asociație care administrează primele 2 ligi profesioniste de fotbal din Spania, respectiv Primera División și Segunda División.

Federații europene de fotbal
Fotbal în Spania